Andrzej Gawron (1887–1940) – starszy posterunkowy Policji Województwa Śląskiego, jedna z ofiar zbrodni katyńskiej.
 Andrzej Gawron – polski polityk, poseł VIII kadencji